Ямская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Ямская волость (Курский уезд) — в составе Курской губернии
 Ямская волость (Московский уезд) — в составе Московской губернии
 Ямская волость (Рязанский уезд) — в составе Рязанской губернии
 Ямская волость (Вяземский уезд) — в составе Смоленской губернии